Нарциссов — фамилия.

Известные носители:
 Нарциссов, Андрей Васильевич (1873—1937) — священник. Родился в селе Ломовка, Богородицкого уезда Тульской губернии. Расстрелян 12 октября 1937 в Тесницком лесу под Тулой. Канонизирован в 2010 году как священномученик.
 Нарциссов, Борис Анатольевич (1906—1982) — русский поэт и переводчик.
 Нарциссов, Иван Ионович (1854—1911) — русский общественный деятель, педагог-просветитель.
 Нарциссов, Пётр Вениаминович (?—не ранее 1925) — тульский краевед, библиотекарь Учёной архивной комиссии, титулярный советник, позже преподаватель истории, профессор Тульского Рабфака.

 Парфений (Нарциссов) (1831—1909) — священник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, первый игумен Елеонской общины.
 Аарон (Нарциссов) (1781—1842) — епископ Православной Российской церкви; Архангельский и Холмогорский.

Примечания